C15H20O5 – formula molecolare dell'acido 8'-idrossiabscissico
C15H20O5 – formula molecolare dell'acido faseico

Formule molecolari